Leamington (Ontário) — Canadá
Leamington (Utah) — Estados Unidos
Royal Leamington Spa — Warwickshire, Inglaterra

Desambiguações de topônimos